

Patronyme 

 Alan Gifford (1911-1989), acteur américain ;
 Andrew Gifford (1700-1784), bibliothécaire et numismate britannique ;
 Barry Gifford (né en 1946), écrivain, romancier, poète et scénariste américain ;
 Brian Gifford (né en 1985), joueur de hockey sur glace américain ;
 Elizabeth Maria Gifford Peckham (1854-1940), zoologiste américaine ;
 Frances Gifford (1920-1994), actrice américaine ;
 Frank Gifford (1930-2015), ancien joueur de football américain.
 Gabriel Gifford (1554-1629), archevêque de Reims ;
 Gloria Gifford (née en 1946), actrice américaine ;
 Grace Gifford Plunkett (1888-1955), nationaliste irlandaise, artiste et grande figure de la lutte pour l'indépendance ;
 Kathie Lee Gifford (née en 1953), actrice et productrice américaine ;
Lydia Gifford (née en 1979), artiste peintre britannique
Nellie Gifford (1880-1971), nationaliste irlandaise ;
 Peter Gifford (né en 1955),  du groupe Midnight Oil, de 1980 à 1987 ;
 Robert Gifford, psychologue canadien
 Robert Swain Gifford (1840-1905), peintre américain ;
 Roger Gifford (1955-20211), banquier britannique., lord-maire de Londres de 2012 à 2013 ;
 Sanford Robinson Gifford (1823–1880), peintre paysagiste américain ;
 Thomas Gifford (1937-2000), écrivain américain auteur de thrillers ;
 William Gifford (1756–1826), critique et poète britannique ;
 William Gifford Palgrave (1826-1888), spécialiste de la langue arabe.

Toponyme 

 Gifford, un village du comté de Champaign dans l'Illinois ;
 Gifford, census-designated place située en Floride ;
 la forêt nationale Gifford Pinchot National Forest est une forêt nationale américaine située dans l'État de Washington.

Culture 
Les Gifford Lectures sont une série de conférences fondées par la volonté testamentaire.